Miejscowości w USA:
 Masontown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Masontown – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston